Première Division 2009/10 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2009 (Togo), voetbalcompetitie in Togo